De Kieviet (plaats), een voormalige plaats, nu wijk van Wassenaar.
 Auberge De Kieviet, een restaurant nabij deze plaats.
 De Kievit (Harmelen), een natuurgebiedje van het Utrechts Landschap in Harmelen.